Epeira bohemica est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 le mâle de Epeira bohemica C. L. Koch, 1838 est synonyme de Araneus alsine (Walckenaer, 1802)
 la femelle de Epeira bohemica C. L. Koch, 1838 est synonyme de Araneus marmoreus Clerck, 1757

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae